J71 steht für:

 Allison J71, ein Strahltriebwerk

 den Johnson-Körper J71, das dreifach erweiterte abgestumpfte Dodekaeder

Abkürzung